Ectocyclops är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Brady 1904. Ectocyclops ingår i familjen Cyclopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Ectocyclops